Dit is de wereldranglijst van juni 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 juni 2003.

Mannen 06